Regno Unito
 Springtown – zona di Derry
 Stati Uniti d'America
 Springtown – città della Contea di Benton, Arkansas
 Springtown – città della Contea di Parker, Texas